Ситио Нуево има више значења:

 Ситио Нуево (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ситио Нуево (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ситио Нуево (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику